Por Bayside pode estar à procura de:
Bayside (Califórnia)
Bayside (Texas)
Bayside (Wisconsin)

Desambiguação